

Geografia 
 Once – zona del quartiere di Balvanera a Buenos Aires (Argentina)

Sigle 
 Organización Nacional de Ciegos Españoles – ente di diritto pubblico spagnolo a sostegno di ciechi e ipovedenti

Cinema 
 Once (Una volta) – film del 2006 diretto da John Carney

Musica 
 Once – album di Roy Harper del 1990
 Once – canzone dei Pearl Jam contenuta nell'album Ten del 1991
 Once – album dei The Tyde del 2001
 Once – album dei Nightwish del 2004
 Once – singolo dei Blackfield del 2007, estratto dall'album Blackfield II
 Once – singolo di Diana Vickers del 2010, estratto dall'album Songs from the Tainted Cherry Tree
 Once – singolo promozionale di Liam Gallagher del 2019, estratto dall'album Why Me? Why Not.

Teatro 
 Once – musical di Broadway del 2011, vincitore del Tony Award al miglior musical 2012

Sport 
 ONCE – storica squadra ciclistica spagnola

Pagine correlate 
 Oncia